АИК Банка (Агроиндустријско комерцијална банка а. д. Београд) је банка са седиштем у Београду, Србија. 

АИК Банка основана је 1976. године и две деценије радила је као интерна банка Агроиндустријског комбината Ниш. 1993. године, након добијања лиценце Народне банке Југославије, започиње са радом као банка отворена за рад са правним и физичким лицима. АИК банка је регистрована као удружено предузеће 1995. године. Банка је направила пословни углед као јако дилерско-брокерско предузеће.

Историја  
АИК Банка основана је 1976. године и две деценије радила је као интерна банка Агроиндустријског комбината Ниш. 1993. године, након добијања лиценце Народне Банке Југославије, започиње са радом као банка отворена за рад са правним и физичким лицима, регистрована у форми заједничког пословног подухвата. 2015. године АИК Банка постаје чланица МК Групе. Куповином акција словеначке Горењске банке 2016. године, АИК Банка наставља своје ширење ван тржишта Србије, односно улази на тржиште ЕУ, чиме осигурава даљи раст приноса и профитабилности. На домаћем тржишту АИК Банка наставља своје ширење пословања и базе клијената куповином 100% акција Алпха Банке 2017. године. Циљ Банке је да се до краја 2020. године позиционира међу три водеће банке на тржишту.

Награде и признања 
Европско пословно веће, реномирана независна корпорација економске, социјалне и хуманитарне сарадње, у оквиру својих награда International Socrates Award Ceremony, 2016. године је доделила АИК Банци признање за најбољу регионалну институцију, док је Јелена Галић, председница Извршног одбора АИК Банке, проглашена менаџером године. Две године за редом, 2015. и 2016. године, АИК Банка је добитник престижног признања реномираног светског часописа Интернатионал Банкер, за најбољу комерцијалну банку у Србији и најбоље пружање корисничких услуга у Источној Европи.

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница

Банке у Србији
Предузећа из Београда
Акционарска друштва у Србији